Отрочество — период жизни человека между детством и юностью.

 Отрочество (повесть) — вторая часть полуавтобиографической трилогии Льва Толстого.
 Отрочество (фильм) () — художественный фильм Ричарда Линклейтера.